

Carriera
È stato selezionato dai Los Angeles Lakers al primo giro del Draft NBA 1990 (27ª scelta assoluta).

Palmarès

Detroit Pistons: 2004

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com